Савромат VI (Тиберий Юлий Савромат; ; умер ок. 391) — царь Боспора в 370—391 годах. Имя этого царя является дискуссионным среди ученых: одни лишь условно принимающие имя «Савромат» учитывая династию, часть считает Савромат действительным именем, другие — отвергают это имя признавая правление какого-то боспорского царя таковым.

Биография 
Происходил из династии Тибериев Юлиев. Сын Савромата V, царя Боспора. Относительно правления этого царя пока нет согласованности: есть два периода — 359—370 или 370—391 годы. Большинство склоняются к первому варианту, однако это не является полностью достоверным.

После смерти отца около 370 года во время войны с гуннами, становится новым царем Боспора, признав превосходство руководителя гуннского объединения Баламбера.

Учитывая борьбу с гуннами его некоторые исследователи путают с отцом, относя к правлению Савромата VI противостояние с Херсонесом. Наверное за время Савромата VI была потеряна Феодосия в пользу Херсонеса или Римской империи.

В 375—376 годах Боспорское государство подверглась разгрому со стороны гуннов, причины этой войны неизвестны. На некоторое время Савромат VI оставил свое государство. Впрочем вскоре при помощи римлян вернулся. Попытки как-то возродить разрушенные города были неудачными: упадок времен этого царя был настолько мощным, что даже длительное время считалось, что Боспорское царство прекратило свое существование.

Лишь в конце своего правления Савромату VI удалось частично восстановить города (прежде всего Танаис в 380-х годах), но столица Пантикапей существенно уменьшился в размерах. Умер в 390 или 391 году. Власть унаследовал сын Дуптун или Тейран II.

Литература 
 Peter Truhart, Regents of Nations, K. G. Saur, Munich, 1984—1988 (ISBN 978-3-598-10491-6), "Crimea/Krim", p. 2635.
 Энциклопедическое издание в 6 томах «Украина: хронология развития», издательство «Крион»
 Сазанов, А. В. О хронологии Боспора ранневизантийского времени / А. Сазанов // СА. 1989. № 4

Боспорские цари
Правители Европы IV века